KMR  kan syfta på:

 KMR – en internationell ideell organisation som grundades av Scientologikyrkan, se Kommittén för mänskliga rättigheter
 KMR – en i Sverige verksam intresseorganisation, se Kyrkomusikernas riksförbund
 KMR – Klubbmästarrrådet, samarbetsråd för klubbmästerier